

Persone 
Giovanni Battista Cassinis – politico italiano, Presidente della Camera dei deputati del Regno d'Italia;
Gino Cassinis – ingegnere e politico italiano

Altro 
Parco Gino Cassinis – parco pubblico di Milano